Ла-Альгаба () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-дель-Гвадалькивир. Занимает площадь 18 км². Население 15 255 человек (на 2010 год). Расстояние 7 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Населённые пункты Севильи
Муниципалитеты Севильи